Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

151e régiment d'infanterie
151e régiment d'artillerie

Homonymie d'unités militaires